Hrvatska:
Podstene (Brod Moravice), naselje u općini Brod Moravice
Podstene (Čabar), naselje u općini Čabar

Slovenija:
Podstene pri Kostelu, naselje u Sloveniji